Bowersville kan syfta på:

 Bowersville, Georgia
 Bowersville, Ohio